

Animali 
 Quaglia blu asiatica (Coturnix chinensis) – specie di uccelli
 Quaglia comune (Coturnix coturnix) – specie di uccelli
 Quaglia crestata (Rollulus rouloul) – specie di uccelli
 Quaglia giapponese (Coturnix japonica) – specie di uccelli
 Quaglia tridattila (Turnix sylvaticus) – specie di uccelli
 Re di quaglie (Crex crex) – specie di uccelli

Persone 
 Alberto Quaglia (fl. XII-XIII secolo) – giullare e trovatore albigese
 Angelo Quaglia (1802-1872) – cardinale italiano
 Carlo Quaglia (1903-1970) – pittore italiano
 Emma Quaglia (1980) – maratoneta, mezzofondista e siepista italiana
 Ferdinando Quaglia (1780-1853) – miniatore e litografo italiano
 Francesco Quaglia (1988) – cestista italiano
 Girolamo Quaglia (1902-1985) – lottatore italiano
 Giovanni Quaglia (1754-1817) – generale italiano
 Giovanni Genesio Quaglia (...-1386) – francescano italiano
 Giuseppina Quaglia Borghese (1764-1831) – pittrice e pastellista italiana
 Lionello Quaglia (fl. XX secolo) – calciatore italiano
 Luigi Zenone Quaglia (1788-1860) – politico italiano
 Marco Quaglia (1971) – attore italiano
 Roberto Quaglia (1962) – scrittore e critico letterario italiano
 Giulio Quaglio il Giovane detto Quaglia (1668-1751) – pittore italiano

Altro 
 Casa Quaglia – antico edificio patronale di Paese